Fridrik den vise kan syfta på följande tyska furstar:
 Fredrik III av Sachsen (1463–1525), kurfurste av Sachsen
 Fredrik av Bayern (1339–1393), hertig av Bayern
 Fredrik II av Pfalz (1482–1556), kurfurste av Pfalz